FJR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale Fujairah (solo cargo), Al-Fujairah, Emirati Arabi Uniti